Колягино — название нескольких населённых пунктов:
 Колягино — село в Ильинском районе Ивановской области.
 Колягино — деревня в Южском районе Ивановской области.